Colombia
 Río San Juan – fiume 
Messico
Fiume San Juan (Messico)
 Nicaragua
 Río San Juan – fiume 
 Dipartimento di Río San Juan – dipartimento 
 Repubblica Dominicana
 Río San Juan – comune della provincia di María Trinidad Sánchez